Уестмонт може да се отнася за:
 Уестмонт, град в Калифорния, САЩ
 Уестмонт, село в Илинойс, САЩ
 Уестмонт, град в Пенсилвания, САЩ